Saif Gheddafi è il nome sintetitico di due figli di Muʿammar Gheddafi:
Saif al-Islam Gheddafi (1972-), secondo figlio
Saif al-Arab Gheddafi (1982-2011), sesto figlio